Die DDR-Handballmeisterschaft der Frauen wurde mit der Saison 1971/72 zum 22. Mal ausgetragen. Der SC Leipzig verteidigte seinen Titel bereits zum fünften Mal hintereinander und errang seinen achten Titel insgesamt. Lediglich beim SC Empor Rostock verlor der Titelverteidiger ein Spiel. Mit der BSG Lokomotive Rangsdorf musste der zweimalige DDR-Meister als Tabellenletzter das Oberhaus verlassen.

Literatur

Weblinks 
 

1971
Handballsaison 1971/72